Catedral de Sant Pere i Sant Pau, a Sant Petersburg (Rússia)
 Catedral de Sant Pere i Sant Pau (Bristol), al Regne Unit
 Catedral de Sant Pere i Sant Pau (Ulan Bator), a Mongolia
 Catedral de Sant Pere i Sant Pau o catedral de Troyes, a la Xampanya (França)
 Catedral de Sant Pere i Sant Pau o Catedral de Kaunas, a Lituània
 Catedral de Sant Pere i Sant Pau o Catedral de Magalona, a l'Erau (França)